Жуль Бастьєн-Лепаж — французький художник.
 Пол Лепаж — американський політик франко-канадського походження.
 2795 Лепаж — астероїд головного поясу.